Henk Knol kan verwijzen naar:

 Henk Knol (dichter);
 Henk Knol (politicus).